Список гравців збірної України з футболу, які зіграли хоча б один офіційний матч в її складі.

Дані актуальні станом на 27 вересня 2022 року

 Ключ
 ВР — Воротар
 ЗХ — Захисник
 ПЗ — Півзахисник
 НП — Нападник

Примітки

Джерела 
 Всі гравці національної збірної
 Сайт про збірну «Футбольная Украина»  (не оновлюється)
 Гравці збірної України з футболу (не оновлюється)
 Гравці збірної України з футболу на eu-football.info 

Гравці

Україна